Le tournoi de tennis de Suisse est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1963 se dispute à Gstaad du 15 au .

Robyn Ebbern remporte le simple dames. En finale, elle bat Lesley Turner.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Robyn Ebbern et Lesley Turner.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Suisse

dames 1963
Suisse